Кристиан Маттиас Те́одор Мо́ммзен (; 30 ноября 1817, Гардинг, Шлезвиг-Гольштейн — 1 ноября 1903, Берлин) — немецкий историк, филолог-классик, юрист и политик фризского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе 1902 года за труд «Римская история», почётный гражданин Рима. В 1868 году награждён медалью «Pour le Mérite».

Биография 
Теодор Моммзен родился в 1817 году в Гардинге, Шлезвиг, в семье лютеранского пастора Йенса Моммзена (1783—1851). Рос в городе Бад-Ольдесло, в приходе которого служил его отец. Начальное образование получил дома, но затем посещал четыре года гимназию Кристианиум в Альтоне. Там он изучал греческий и латынь и получил диплом в 1837 году. Поступил на юридический факультет Кильского университета и в 1843 году завершил учёбу блестящей защитой докторской диссертации по римскому законодательству.

Получив право на научную командировку, Моммзен 4 года путешествовал по Италии, изучая и копируя исторические источники, относящиеся к I тысячелетию до н. э. По результатам исследований он опубликовал серию статей, что сделало его имя известным в научных кругах и позволило продолжать начатую работу. За несколько поездок Моммзен, сначала один, затем с друзьями и учениками, собрал, обработал и систематизировал более 100 тысяч документов по истории Древнего Рима — их издание началось в 1863 году и было размещено в 20 томах.

Возвратившись в 1848 году в Киль, Моммзен принял участие в восстании против датских властей, так как Шлезвиг-Гольштейн тогда принадлежал Дании, и был ранен во время уличного сражения. После подавления восстания оставаться в Киле было опасно, и Моммзен принял приглашение Лейпцигского университета. Однако в 1851 году за повторное участие в политических выступлениях его лишили кафедры и запретили преподавание в Саксонии. Два года Моммзен читал лекции в Цюрихском университете, затем в Бреслау.

В 1858 году он навсегда переселился в Берлин и возглавил в Университете Фридриха Вильгельма кафедру древней истории. Многие годы был секретарём Берлинской академии наук и членом иностранных академий (в том числе почётным членом Петербургской Академии наук).

Одновременно с научной деятельностью продолжал заниматься политикой, избирался депутатом Палаты представителей Пруссии (в 1863—1866 и 1873—1879 годах) и германского рейхстага (в 1881—1884 годах), представляя Германскую прогрессистскую партию, национал-либералов и . В конце жизни Моммзен выступил сторонником сближения двух либеральных партий «свободомыслящих» с социал-демократами. В своей статье, размещённой в 1902 году в «Nation» по поводу борьбы вокруг таможенного тарифа, он указывал на общность культурных задач социал-демократии и либерализма, противопоставляя их консерваторам и клерикалам как сторонникам застоя и реакции.

По своим политическим убеждениям Моммзен являлся либеральным националистом. Он в принципе выступал против антисемитизма, но видел, к примеру, решение «проблемы евреев» в их «ассимиляции с германской нацией». К славянским народам Моммзен относился довольно скептически, называя, например, чехов «варварами». Так, в 1897 году, в ответ на обострение чешского вопроса в Австро-Венгрии, венская газета «Neue Freie Presse» напечатала шовинистическое письмо Моммзена, в котором даже утверждалось, «что чешский череп если и недоступен для доводов логики, то вполне доступен для ударов». Известны также его довольно прохладные отзывы о России и российско-прусских отношениях второй половины XIX века, а также пренебрежительные оценки российской науки и образования, заслуги которых он всецело объяснял «влиянием немцев».

7 июля 1880 года в доме Моммзена произошёл пожар, и его библиотека была уничтожена. Четвёртый том его фундаментальной работы «Римская история» был очень испорчен, но не уничтожен полностью (на русском языке он был опубликован лишь в 2000 году).

У Теодора Моммзена и его жены Мари было шестнадцать детей. Их внук  стал профессором-медиевистом в США. Другой внук, Вильгельм, тоже избрал стезю историка, оставшись в Германии. Дети последнего — близнецы Ханс и Вольфганг Моммзены — тоже были видными немецкими историками.

Научная деятельность 

Моммзен опубликовал свыше 1500 работ и установил новый подход в систематическом изучении римской истории.

Хотя и незаконченная, «Римская история», написанная ещё в начале карьеры, считалась главным трудом историка. Но в наше время более ценным считается Corpus Inscriptionum Latinarum — сборник римских записей, который он подарил Берлинской Академии.

«История Рима» опубликована в трёх томах, вышедших в 1854, 1855 и 1856 гг. В этой работе описана римская история до падения республики и начала правления Юлия Цезаря. Так как Моммзен очень уважал Цезаря, он не смог написать о его смерти. Моммзен сравнил политику Древнего Рима с состоянием государства в его время. Четвёртый том работы, в котором должна была быть описана история Рима времён империи, не был опубликован. При этом Моммзен опубликовал так называемый пятый том, в котором описывались римские провинции во время ранней империи.

В начале карьеры, когда Моммзен опубликовал записи Неаполитанского королевства (1852), у него уже была идея собрать все древние записи на латинском. Так появилась работа Corpus Inscriptionum Latinarum, составляющая шестнадцать томов. Пятнадцать из них появилось при жизни Моммзена, а пять из них автор написал самостоятельно.

Моммзен опубликовал фундаментальные сборники римского права Corpus Iuris Civilis и Codex Theodosianus. Он также сыграл важную роль в издании Monumenta Germaniae Historica, издании текстов Отцов Церкви и исследовании римского лимеса.

Работы 
 «Римская история» («Römische Geschichte»);
 «Римское государственное право» («Römisches Staatsrecht», 1871—1888 гг.): см. Моммзен Т. Римское государственное право: народный трибунат / пер. немецкого А. А. Павлова и Т. Е. Бондаревой // Историческое произведение как феномен культуры. Сыктывкар: СыктГУ, 2013. Вып. 8. С. 211—244.
 «Римское уголовное право» («Römisches Strafrecht», 1899 г.);
 более 1500 других статей и эссе по римскому праву, нумизматике, этнографии, хронологии, литературе и лингвистике.
 De origine actibusque Getarum

Подготовка публикаций 

 «Свод латинских надписей»;
 «Свод гражданского права»;
 «Кодекс Феодосия»;
 «Monumenta Germaniae Historica»;
 труды Отцов Церкви.

Признание 
За академические достижения Теодор Моммзен в 1868 году был награждён высшим прусским орденом «За заслуги в науке и искусстве».

В 1895 году награждён медалью британского .

В 1902 году за труд «Римская история» () удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой «величайшему существующему мастеру исторической литературы с особым упоминанием монументального труда „Римская история“». Моммзен стал одним из немногих авторов, получивших премию за документальную прозу, единственный её лауреат-историк. Оставался старейшим лауреатом Нобелевской премии по литературе до 2007 года, когда премию получила Дорис Лессинг.

Почётный гражданин Рима.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Теодор Моммзен на сайте The Electronic Literary Database (ELDb)
 Теодор Моммзен и «Римская история»

Использованы материалы английской Википедии.

Теодор
Члены Академии деи Линчеи
Члены Баварской академии наук
Члены Венгерской академии наук
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Саксонской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Члены Туринской академии наук
Историки по алфавиту
Историки Германии
Антиковеды Германии
Лауреаты Нобелевской премии по литературе
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Писатели Германии
Политики Германии
Эпиграфисты
Юристы Германии
Кавалеры Баварского ордена Максимилиана «За достижения в науке и искусстве»
Выпускники гимназии Кристианиум
Преподаватели Цюрихского университета
Преподаватели Лейпцигского университета
Ректоры Берлинского университета
Почётные доктора Грайфсвальдского университета
Похороненные на Втором кладбище Церкви святой Троицы
Политики Пруссии
Депутаты прусского ландтага
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Германской прогрессистской партии
Нумизматы Германии
Филологи-классики
Депутаты рейхстага (Германская империя)
Почётные граждане Рима
Члены Национал-либеральной партии Германии